Esistono due comuni francesi con questo nome

Flagey – Alta Marna
Flagey – Doubs
ed un'istituzione culturale belga

Flagey